To Live and Die in L.A. peut désigner :
 le titre original de Police fédérale Los Angeles (1985), un film américain réalisé par William Friedkin ;
 To Live & Die in L.A., une chanson de Tupac Shakur.